

Patronyme 

 Berthe Fiévet, née le , est une femme politique française.
Daniel Fiévet, journaliste français.
 Édouard Fiévet, homme politique français né le  à Masny (Nord) et décédé le .
 Émile Fiévet, footballeur français né le 25 mai 1886 à Pantin (Seine-Saint-Denis) et mort le 23 novembre 1952.
 Eugène Fiévet, homme politique français, né le  à Caudry et mort le  à Caudry.
 Gustave Fiévet, (Sombreffe 8 mars 1892 – Sombreffe 2 janvier 1957) était un homme politique belge.
 Jean-Marie Fiévet (1964-), homme politique français.
 Marc Fievet (1944-), aviseur des douanes françaises.
 Nadine Fiévet (1947-), peintre, dessinatrice et sérigraphe belge.
 Paul Fiévet, (1892-1980), compositeur français.
 Roger Fiévet, footballeur français né le 23 février 1944
 Stéphane Fiévet, né le  à Lille, est un comédien et metteur en scène français.
 Victor Fiévet, né à Épernay le 23 août 1810 et mort à Abbeville le 21 août 1880, est un journaliste et historien local français.